Nightmare () — седьмой студийный альбом японской группы Nightmare, вышедший 23 ноября 2011 года. Как и многие японские группы, выпускающие свои альбомы в нескольких вариантах, Nightmare не стал исключением и вышел в трёх различных изданиях. Два ограниченных издания содержат DVD с песнями из альбома, в то время как обычное издание включает в себя только CD с дополнительной песней «Dazzle».

Список композиций 

 Ограниченное издание A

 Ограниченное издание B

Синглы 
 Rem_
 Выпущен: 22 сентября 2009
 Позиция в чарте Oricon: #3
 Продано в первую неделю: 18 967
 Общее количество продаж: 18 967

 A:Fantasia
 Выпущен: 23 июня 2010
 Позиция в чарте Oricon: #5
 Продано в первую неделю: 16 568
Общее количество продаж: 20 491

 Vermilion
 Выпущен: 18 мая 2011
 Позиция в чарте Oricon: #6
 Продано в первую неделю: 19 242
Общее количество продаж: 19 242

 Sleeper
 Выпущен: 7 сентября 2011
 Позиция в чарте Oricon: #7
 Продано в первую неделю: 16 417
 Общее количество продаж: 18 413

Продажи и позиция в чарте
Альбом достиг #10 позиции в чарте Oricon. В первую неделю после выхода Nightmare, было продано 16 971 экземпляров.

Примечания 

Альбомы Японии
Альбомы Nightmare